Финал Кубка шотландской лиги 1961 году — финальные встречи розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1961/62, в которых встречались клубы «Рейнджерс» и «Харт оф Мидлотиан». Первый матч, состоявшийся 28 октября 1961 года, закончился с ничейным счётом 1:1 после дополнительного времени. В переигровке сильнее оказались футболисты глазговского коллектива. Итоговый результат — 3:1 в пользу ".

Путь к финалу

«Рейнджерс»

«Харт оф Мидлотиан»

Отчёты о матчах

Первый матч

Переигровка 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт первого матча на Soccerbase.com
 Отчёт переигровки на Soccerbase.com

1961
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Харт оф Мидлотиан»
Футбол в Европе в 1961 году
События 28 октября
События 18 декабря
Спортивные соревнования в Глазго
Октябрь 1961 года
Декабрь 1961 года
Спорт в Шотландии в 1961 году